Уоллес Фортуна дос Сантос (; 14 октября 1994, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футболист, защитник клуба «Ухань Три Таунс».

Клубная карьера 
Уоллес — воспитанник клуба «Крузейро». 9 февраля 2014 года в матче против «Атлетико Минейро» дебютировал в чемпионате Бразилии.

1 июля 2014 года перешёл в «Брагу», но сразу же был отдан в аренду «Монако».
27 сентября в матче против «Ниццы» дебютировал в чемпионате Франции. 4 октября 2015 года в матче против «Ренна» забил свой первый гол за «Монако».

Летом 2016 года заключил пятилетний контракт с «Лацио».

Международная карьера 
В составе молодёжной сборной Бразилии участник Турнира в Тулоне 2013 и 2014 годов.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Stats and profile at Zerozero
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Лацио»